Azusa Ayano (, Prefectura de Tochig 15 de junio de 1983i) es una actriz pornográfica y AV Idol retirada japonesa. Tuvo gran popularidad debido al impacto de su altura y su gusto por practicar el gokkun.

Trabajos

Vídeos para adultos 
2004
FIRST IMPRESSION
2005
DIGITAL CHANNEL
綾乃梓が痴女だったら
ANGEL BEAUTY
Semen Drunker
爆乳MAX FUCKER
アクリルファック
デジタルモザイク Vol.082
エロスの王宮
使い捨てM奴隷24
綾乃梓BEST
黒人と爆乳、デジタルモザイク
爆乳ハミ出し喰い込み水着
男汁バイキング5
2006
黒人と淫女と乱交
ウルトラデジモ&ウルトラ痴女
エロスの王宮 〜最終章〜
ど痴女 vol.10 超ド級!!強制チ○ポ狩りの雌女
中出しマニア新薬実験サークル 痙攣アクメ地獄
スイカップ女子アナ 危機一髪!101cmJカップ綾乃梓
女教師 中出し20連発
170以上の女
変態女教師陵辱
告白 インケイジュ 4
巨乳愛好家 AZUSA
素人ギャルズ［LEVEL A］ Ver.20
M痴女【犯ラレル痴女 －Azusa Ayano－】
インモラル J-cup
Premiere Leg'vol.5
立花里子の奴隷部屋
完全貸切 179cm!Jカップ バスガイド綾乃梓とイク!!極上ボディー満喫ツアー
ハイパー スレスレ モザイク vol.8
超高層接吻タワー
レイプ現場 VII
痴女ヒルズ族
E.GIRL CLUB 5
ウルトラデジモ&W高身長痴女
高身長の女
綾乃梓VS素人
HIGHEST SEX 長身美女絶頂
巨乳女忍者陵辱中出しレイプ〜砕かれた貞操とプライド〜
巨乳中出し240 X
オナニスト ［第十三章］
実家にアポなし!女AD（恥）リアル家庭内セックス
巨乳女教師 中出し輪姦
女怪盗女豹4密林の秘宝プアゾン
挑発系 美乳爆乳
THE 巨乳キャンペーンガール 3 [カラダを配布する女]
女デカ 中出し凌辱捜査
女体拷問研究所 8
強制レイプマニアックス 9
美乳カメラ 2 おもわず触りたくなるおっぱい映像
巨乳 LOVE III
ウルトラスレスレモザイク NO.04
LA*Lady ［ちょっぴリッチな誘惑］
長身女教師 中出し20連発
濃縮
すごいカラダの童貞喰い
THE巨乳風俗嬢2 [魅惑の爆乳フードル]
黒人 中出し20連発
ふたなりズム 4
爆乳綾乃梓姫と7人の小人痴女
梓にしてもらいたいこと…
妄想競泳水着奴隷
高身長巨乳M女&低身長巨乳S女
悶絶スケルトン椅子
やっぱ!中出しでしょ5 *12人の中出し姫*
2007
4時間完全撮り下ろし!! 17人の口まんこフェラ痴オ

Vídeos de imagen 
2015
101 Dynamites

Referencias 

Actrices pornográficas de Japón
Personas de la prefectura de Tochigi